Keolis — французская частная транспортная группа, управляющая железнодорожными и трамвайными линиями, фуникулёрами.

Помимо железнодорожных, она обслуживает автобусные сообщения и метрополитены в 13 странах не только Европы, но и Северной Америки, Африки и Австралии.

Офис компании расположен в Париже, Франция.

Общая численность персонала компании равна примерно 45 тыс. чел.

Собственники 
Владельцами компании являются AXA Private Equity, Caisse de depot et placement du Quebec и Национальное общество железных дорог Франции (SNCF), которая владеет 45 % акций и имеет решающий голос в определении оперативного курса.

Финансовые показатели 
Оборот Keolis в 2009 г. составил 3,4 млрд евро, объём выполненных пассажирских перевозок — 2 млрд чел.

Деятельность 

Во Франции компании принадлежит 40 % транспортного рынка в городском секторе и 20 % в междугородном.

Трамвайная система в городе Анже, Франция. управляется компанией Keolis.

Компании принадлежит сеть пунктов проката под названием Station Oxygene, где можно арендовать экологические виды транспорта: электромобили, велосипеды, самокаты, скутеры. Компания также занимается прокатом автомобилей.

40 % оборота компании приходится на деятельность за границей, в том числе 25 % — на сектор железнодорожных сообщений.

В декабре 2009 г. компания впервые приступила к работе на сети железных дорог Германии, образовав дочернюю компанию Keolis Deutschland.

Под брендом Eurobahn компания управляет транспортной системой железнодорожных пассажирских перевозок в федеральных землях Северный Рейн Вестфалия и Нижняя Саксония (Германия). Общая протяжённость маршрутов системы Eurobahn составляет 831 км в Германии и 2,5 км на территории Нидерландов. Ежегодно 43 электропоезда и 18 дизель поездов перевозят в среднем 20 млн пассажиров. Численность эксплуатационного персонала несколько превышает 300 чел.

С 2010 года Keolis стала оператором пригородного сообщения Virginia Rail Express, США.

Примечания 

Железнодорожные компании